El desprecio puede referirse a:

 El desprecio (1954), novela de Alberto Moravia.
 El desprecio (1963), película de Jean-Luc Godard.
 El desprecio (1991), telenovela venezolana.
 El desprecio (2006), telenovela venezolana.
 El desprecio (2008), canción de la banda Aventura.